Cet article présente la liste des principaux cours d'eau de Pologne classé par taille.

Cours d'eau par longueur

Autres 

 Angrapa
 Bystrzyca
 Bzoura
 Gunica
 Kaczawa
 Krzna
 Kurówka
 Kwisa
 Kłodnica
 Łeba
 Ner
 Nogat
 Nysa Mała
 Nysa Szalona
 Olza
 Osława
 Parsęta
 Przemsza
 Rawka
 Reda
 Šešupė
 Ślęza
 
 Wieprza
 Wittig

Pologne
cours d'eau